Die Hessenliga 1973/74 war die 24. Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Meister wurde Viktoria Aschaffenburg, dem aufgrund der Einführung des zweigleisigen 2. Bundesliga der Aufstieg verwehrt blieb. Absteigen mussten Kickers Offenbach Amateure, KSV Hessen Kassel Amateure, SC Opel Rüsselsheim, TSV Eintracht Großenritte und Spvgg. 03 Neu-Isenburg.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1973/74 bei asc-neuenheim.de

1974
Fußballsaison 1973/74